Кази́меж Имели́нский (; 6 декабря 1929, Домброва-Гурнича, Польша — 16 июля 2010) — польский врач-сексопатолог, пионер сексологии в Польше. Удостоен звания Почётного доктора во многих университетах разных стран мира, являлся почётным членом Польского терапевтического общества.  В 2004 году награждён Большим крестом Ордена Возрождения Польши. Наряду с Г. С. Васильченко и С. С. Либихом причисляется к первопроходцам аксиологического подхода в сексологии.

Сочинения 
 Życie seksualne – Psychohigiena Warszawa 1965, Państwowy Zakład Wydaw. Lekarskich
 Zboczenie płciowe Warszawa 1970, PZWL
 Zaburzenia psychoseksualne Warszawa 1971, PZWL
 Erotyzm 1973
 Życie intymne człowieka – Psychofizjologia Warszawa 1974, PZWL
 Miłość i seks 1980, Instytut Wydawniczy CRZZ
 Człowiek i seks Warszawa 1985, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych
 Zarys seksuologii i seksiatrii Warszawa 1986, PZWL, ISBN 83-200-1047-0
 Medycyna i seks «Historia i współczesność» Warszawa 1987, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych ISBN 83-202-0606-5
 Kobieta i seks 1989
 Seksuologia – Mitologia, Historia, Kultura Warszawa 1989, PWN, ISBN 83-01-07894-4
 Seksiatria, tom I: Psychofizjologia seksualna; tom II: Patologia seksualna Warszawa 1990, PWN
 Sekrety Seksu Warszawa 1990, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, ISBN 83-202-0802-5
 Manowce seksu – prostytucja Łódź 1990, Wyd. Res Polonia, ISBN 83-85063-07-2
 Drogi i bezdroża seksu 1990
 Intymne niedyskrecje Łódź 1991, Wyd. Res Polonia
 Medycyna seksualna (II tomy) cz. 1 Mitologia i historia; cz. 2 Patologia i profilaktyka Warszawa 1992, Wyd. Polczek
Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в Домброва-Гурниче
Сексологи Польши
Психологи Польши
Почётные доктора
Кавалеры Большого креста ордена Возрождения Польши
Сексопатологи
Медики Польши